Een verkeersweg:
 N490 (Frankrijk)
 N490 (Nederland), zie Provinciale weg 490

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing